Autheuil puede referirse a: 

 Autheuil, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Autheuil, comuna francesa situada en Orne.